Лыкошин — фамилия.

Известные носители:
 
 Лыкошин, Яков Михайлович — русский писатель, автор трудов «Друзьям моей юности» (СПб., 1817) и «Дон-Карлос. Историческое происшествие ХVІ ст.» (СПб., 1821).

 Лыкошина, Анна Петровна (1884—1925) — святая Русской православной церкви, мученица.

Примечания